Црква Светог Димитрија може да буде:

Босна и Херцеговина
 Црква Светог Димитрија (Гацко)
 Црква Светог великомученика Димитрија у Горњој Ламовитој
 Црква Светог великомученика Димитрија у Милићима
 Црква Светог великомученика Димитрија у Црвици

Грчка
 Црква Светог Димитрија (Солун)

Северна Македонија
 Црква Светог Димитрија (Битољ)
 Црква Светог Димитрија у Марковој Сушици

Србија
 Српска православна црква Светог Димитрија у Александрову
 Српска православна црква Светог Димитрија у Бајши
 Црква Светог Димитрија у Брезни
 Манастир Светог Димитрија код Димитровграда
 Црква Светог Димитрија у Добротину
 Црква Светог Димитрија (Земун)
 Црква Светог Димитрија у Јаначком Пољу
 Црква Светог Димитрија у Јасенову
 Црква Светог Димитрија у Косовској Митровици
 Црква Светог Димитрија у Крагујевцу
 Црква Светог Димитрија у Крушчици
 Црква Светог Димитрија у Лајковцу
 Српска православна црква Св. Димитрија у Лалићу
 Црква Светог Великомученика Димитрија у Лесковцу
 Српска православна црква Светог Димитрија у Љуби
 Црква Светог Димитрија у Марковој Цркви
 Црква Светог великомученика Димитрија на Новом Београду
 Остаци цркве Светог Димитрија у Пећи
 Црква Светог Димитрија (Призрен)
 Црква Светог Димитрија у Сиги
 Православна црква Светог Димитрија у Сремској Митровици
 Римокатоличка црква Светог Димитрија у Сремској Митровици
 Црква Светог Димитрија у Сушици

Види још 
 Базилика Светог Димитрија